Auger-Aliassime ist der Familienname folgender Personen:

 Félix Auger-Aliassime (* 2000), kanadischer Tennisspieler
 Malika Auger-Aliassime (* 1998), kanadische Tennisspielerin